Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 841 dans le monde.
 RS-841 au Brésil
 Route nationale 841 en France
 Route européenne 841 en Italie